Верхневислинский водный путь () — пресноводный внутренний водный путь в Польше, в верховьях Вислы, представляющий собой зарегулированное дамбами и шлюзами русло реки, начинающийся от Освенцима и заканчивающийся в Кракове. Водный путь используется для экономических, экологических, туристических и образовательных целей. Участки водного пути имеют классы от II до IV по евроклассификации.

Устройство 

Водный путь состоит из 6 ступеней, которые поддерживают 6 дамб: Дворы, Смолице, Лончаны, Костюшко, Домбы и Пшевуз. Длина водного пути составляет около 72 км с учётом спрямлений русла. Благодаря каскаду, от устья Пшемши до Пшевуза (в восточной части Кракова) по реке проходят суда грузоподъемностью до 1000 тонн.

История 

Строительство водного пути продолжалось с 1949 по 2002 годы. Оно было начато в связи со строительством 4 крупных угольных электростанций (Савина, Лег, Новая Гута, Поланец) с целью перевозки для них угля с шахт в окрестностях Освенцима. Для этих целей использовать путь полностью пока не получилось, так как реализовано только 6 из запланированных 18 ступеней в каскаде, а шлюзы имеют ограниченную пропускную способность.

Примечания 

Транспорт в Малопольском воеводстве
Водный транспорт в Польше
Висла
География Малопольского воеводства
Водные пути